TAE puede referirse a:

 Tasa anual equivalente.
 Unidad de conexión de telecomunicaciones (TAE, Telekommunikations-Anschluss-Einheit).
 Tampón TAE.
 Tupac Amaru Ediciones, editorial uruguaya.
 Trabajos Aéreos y Enlaces, antigua aerolínea española.